L'An 01 ou L'An un peut faire référence à :

bande dessinée
 L'An 01, bande dessinée créée par Gébé et publiée à partir de 1970 sous forme de série dans Politique Hebdo, puis dans Charlie Mensuel ;

films
 L'An 01, film français réalisé par Jacques Doillon, Gébé, Alain Resnais et Jean Rouch (1973) ;
 L'An un (Anno uno en version originale), film italien réalisé par Roberto Rossellini (1974) ;
 L'An 1 : Des débuts difficiles (Year One aux États-Unis ; L'An un au Québec), film américain réalisé par Harold Ramis (2009).